Janakiew ist der Familienname von:

 Iwo Janakiew (* 1975), bulgarischer Ruderer
 Jawor Janakiew (* 1985), bulgarischer Ringer